Cartersville ist der Name verschiedener Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cartersville (Georgia)
 Cartersville (Iowa)
 Cartersville (Kentucky)
 Cartersville (Montana)
 Cartersville (North Carolina)
 Cartersville (Oklahoma)
 Cartersville (South Carolina)
 Cartersville (Tennessee)
 Cartersville (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cartersville Bridge, in Cartersville, Virginia, ID-Nr. 72001390
 Cartersville Historic District, in Cartersville, Virginia, ID-Nr. 93000505